Эсте (значения) — топоним и фамилия:

Топоним 
 Эсте — город в провинции Падуя, регион Венето, Италия.
 Эсте — река в земле Нижняя Саксония, Германия.
 Эсте — знаменитая вилла в Тиволи (около Рима), позднее загородная резиденция, построена по планам Пирро Лигориопо для кардинала Ипполита II д’Эсте.

Фамилия 
 Дом Эсте — одна из древнейших княжеских фамилий Италии.
 Эсте, Флоренс (1860—1926) — американская художница.

В культуре 
 Эсте, Атесте (, ) — археологическая культура железного века на территории современного региона Венето, Италия.
 Эсте — владычица валар в произведениях Дж. Р. Р. Толкина.

См. также 
 Эстеве
 Эстевес